Нилово — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области. Входит в состав Новостроевского сельского поселения.

Население

История 
Численность населения Грос Поллейкена в 1910 году составляла 178 человек, в 1933 году — 244 чел., в 1939 году — 234 чел. В 1938 году Грос Поллейкен был переименован в Грос Поллайкен. До 1945 года имение Грос Поллайкен принадлежало семейству фон Гутцайт.

В 1946 году населённый пункт был переименован в посёлок Нилово. В 1948 году сюда была переведена начальная школа (в 1951 году реорганизована в семилетнюю, в 1961 — в восьмилетнюю). В 2003 году школа вновь стала начальной и позже присоединилась к Мальцевской средней школе.

Примечания 

Населённые пункты Озёрского района (Калининградская область)